Jennifer Kessy (née en 1977), joueuse de beach-volley américaine ;
 Marcel Zadi Kessy (né en 1936), personnalité ivoirienne.